Przełęcz Bory Orawskie (Beskid Orawsko-Podhalański) – przełęz w Beskidzie Żywieckim (Spytkowicka)
 Przełęcz Bory Orawskie (Grupa Pilska) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Pilska)